Spasskia indica är en stekelart som beskrevs av Singh, Belokobylskij och Neena Chauhan 2005. Spasskia indica ingår i släktet Spasskia och familjen bracksteklar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bracksteklar
indica